Грецька футбольна суперліга 2017—2018 — 82- ий сезон чемпіонату Греції з футболу. Титул чемпіона за два тури до закінчення чемпіонату здобув АЕК.

Клуби і стадіони

Турнірна таблиця 

  

 

 

 

   
 

Примітки: 
1. Клуб Олімпіакос позбавлений 3 очок за поведінку вболівальників у матчі проти АЕК.
2. Клуб ПАОК позбавлений 3 очок.
3. Клуб Панатінаїкос позбавлений 2 очок за поведінку вболівальників у матчі проти ПАОК у плей-оф 2016-17. Клуб Панатінаїкос позбавлений двічі 3 очок через фінансові причини (11 та 23 квітня 2018).

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Грецька Суперліга на soccerway 

Греція
Греція
2017 у грецькому спорті
2018 у грецькому спорті